Tomáš Vlasák, češki hokejist, * 1. februar 1975, Praga, Češkoslovaška.

Vlasák je kariero začel pri klubu Slavija Praga v češkoslovaški drugi ligi. Večji del kariere je igral v češki ligi, kjer je igral še za kluba HC Litvínov in HC Plzeň. Skupno je v prvi češki ligi odigral 693 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 261 golov in 345 podaj, ter 120 tekem končnice, na katerih je dosegel 39 golov in 54 podaj. V sezoni 2010/11 je bil najboljši strelec in po točkah v češki ligi, v sezoni 2012/13 pa je osvojil naslov češkega državnega prvaka s Plzňom. Leta 1993 je bil kot 120. izbran na NHL naboru s strani kluba Los Angeles Kings, za katerega je v ligi NHL odigral deset tekem v sezoni 2000/01. Igral je tudi za HPK Hämeenlinna v finski ligi, HC Ambrì-Piotta v švicarski ligi, Avangard Omsk in Ak Bars Kazan v ruski ligi ter Linköpings HC v švedski ligi. V sezoni 2002/03 je bil najboljši po točkah v ruski ligi, v sezoni 2003/04 pa je z Avangardom postal ruski državni prvak.

Za češko reprezentanco je igral na štirih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik treh naslovov svetovnega prvaka. Skupno je na svetovnih prvenstvih odigral 35 tekem ter dosegel dvanajst golov in štirinajst podaj. Leta 2000 je bil izbran v idealno postavo svetovnega prvenstva.

Pregled kariere

|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 92
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češkoslovaška 2. liga
| 92/93
|
| 24
| 17
| 7
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 5
| 7
| 12
| +18
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 93/94
|
| 41
| 16
| 12
| 28
|
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Češka
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 5
| 7
| 12
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 94
|
| 7
| 3
| 1
| 4
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 94/95
|
| 39
| 6
| 14
| 20
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 95/96
|
| 35
| 11
| 22
| 33
|
| 24
|
| 16
| 5
| 5
| 10
|
| 4
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 96/97
|
| 52
| 26
| 34
| 60
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 97/98
|
| 51
| 22
| 22
| 44
|
| 40
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 98/99
|
| 54
| 28
| 29
| 57
| +7
| 36
|
| 8
| 2
| 9
| 11
| +3
| 0
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 9
| 3
| 2
| 5
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 99/00
|
| 48
| 24
| 39
| 63
| +13
| 63
|
| 8
| 3
| 4
| 7
| -4
| 6
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 9
| 4
| 5
| 9
| +5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 00/01
|
| 27
| 6
| 12
| 18
| -10
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lowell Lock Monsters
| AHL
| 00/01
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -1
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 00/01
|
| 10
| 1
| 3
| 4
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 2
| 4
| 6
| +6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 01/02
|
| 44
| 21
| 22
| 43
|
| 41
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 7
| 3
| 3
| 6
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 02/03
|
| 48
| 19
| 27
| 46
| +29
| 42
|
| 12
| 1
| 6
| 7
| -8
| 6
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 03/04
|
| 60
| 13
| 31
| 44
| +7
| 47
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| +1
| 10
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 04
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ak Bars Kazan
| Ruska liga
| 04/05
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 04/05
|
| 44
| 15
| 17
| 32
| +13
| 6
|
| 7
| 4
| 4
| 8
| -4
| 2
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 05/06
|
| 46
| 15
| 24
| 39
| +6
| 36
|
| 15
| 7
| 8
| 15
| +3
| 4
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 06/07
|
| 32
| 14
| 10
| 24
| -1
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 06/07
|
| 22
| 7
| 8
| 15
| -3
| 4
|
| 15
| 5
| 4
| 9
| -1
| 4
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 07/08
|
| 52
| 16
| 14
| 30
| -14
| 30
|
| 4
| 2
| 4
| 6
| -1
| 4
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 08/09
|
| 52
| 27
| 31
| 58
| +6
| 62
|
| 17
| 7
| 13
| 20
| +1
| 2
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 09/10
|
| 51
| 19
| 33
| 52
| +4
| 49
|
| 6
| 6
| 3
| 9
| -1
| 2
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 10/11
|
| 52
| 30
| 38
| 68
| +11
| 26
|
| 5
| 2
| 5
| 7
| +1
| 8
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 11/12
|
| 18
| 7
| 8
| 15
| 0
| 4
|
| 10
| 1
| 4
| 5
| -4
| 18
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 12/13
|
| 45
| 17
| 35
| 52
| +17
| 12
|
| 20
| 3
| 6
| 9
| -6
| 8
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 13/14
|
| 47
| 10
| 18
| 28
| +1
| 30
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -3
| 4
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 14/15
|
| 40
| 10
| 13
| 23
| -20
| 28
|
| 16
| 4
| 5
| 9
| 0
| 10
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1102
| bgcolor="#7FFF00" | 424
| bgcolor="#7FFF00" | 557
| bgcolor="#7FFF00" | 981
| bgcolor="#7FFF00" | +101
| bgcolor="#7FFF00" | 689
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 188
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | 85
| bgcolor="#7FFF00" | 140
| bgcolor="#7FFF00" | -23
| bgcolor="#7FFF00" | 96
|}

Zunanje povezave 

 
 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski desnokrilni napadalci
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Los Angeles Kings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti HK Slavija Praga
Hokejisti HC Litvínov
Hokejisti HPK Hämeenlinna
Hokejisti Lowell Lock Monsters
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti HC Ambrì-Piotta
Hokejisti Avangard Omsk
Hokejisti Ak Bars Kazan
Hokejisti Linköpings HC
Hokejisti HC Plzeň